Ziemer steht für:

 Rückenbraten vom zerlegten Wild, siehe Jägersprache #Z
 Kurzform von Ochsenziemer

Personen:
 Albrecht Ziemer (* 1940), deutscher Produktionsdirektor
 Christof Ziemer (* 1941), deutscher lutherischer Theologe
 Elisabeth Ziemer (* 1952), Berliner Politikerin (Grüne)
 Erich Ziemer (1906–1937), deutscher Kommunist
 Franz Ziemer (1854–1932), deutscher Generalleutnant
 Gregor Ziemer (1899–1982), US-amerikanischer Schriftsteller und Korrespondent
 Hannah Ziemer (* 1999), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Hans Ziemer (1920–1987), deutscher Politiker (CDU), niedersächsischer Landtagsabgeordneter
 Herbert Ziemer (1888–1975), deutscher Verwaltungsjurist und letzter Landrat des ostpreußischen Landkreises Johannisburg
 Hermann Ziemer (1845–1908), deutscher Philologe und Pädagoge
 Jürgen Ziemer (* 1937), deutscher evangelischer Theologe   
 Klaus Ziemer (* 1946), deutscher Politikwissenschaftler
 Kristina Ziemer-Falke (* 1981), deutsche Tierheilpraktikerin, Hundetrainerin und Autorin
 Marcel Ziemer (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Martin Ziemer (* 1983), deutscher Handballtorwart
 Nadine Ziemer (* 1975), deutsche Karateka und Karate-Trainerin
 Thomas Ziemer (* 1969), deutscher Fußballspieler
 R. Timothy Ziemer, leitete 2006–2017 die Malaria-Initiative des US-Präsidenten; beriet von April 2017 bis Mai 2018 NSC-Senior Director for Global Health Security and Biothreats US-Präsident Trump; dieser löste das Beratungsteam auf (:en:R. Timothy Ziemer)

Siehe auch:
 Ziehmer
 Zimer